

Села:
 Глинне — Львівська область, Дрогобицький район
 Глинне — Рівненська область, Сарненський район

Глинне () — село, Мінська область, Вілейський район

Села:
 Глинне (; ) — ПМР, Григоріопольський район
 Глинне (; ) — ПМР, Слободзейський район

Глинне () — село, Підкарпатське воєводство, Ліський повіт

Глинне () — село, Пряшівський край, округ Вранов-над-Топльоу